2 miejscowości w Estonii:
 Palasi – wieś w prowincji Rapla, w gminie Kehtna.
 Palasi – wieś w prowincji Lääne-Viru, w gminie Vinni.